In 1952 werd het vijfde Torneio Rio-São Paulo gespeeld voor clubs uit Rio de Janeiro en São Paulo. Voor het eerst nam met Santos ook een team van buiten de stad São Paulo deel. De competitie werd gespeeld van 2 februari tot 30 maart, de finale vond plaats op 15 en 19 juni. Portuguesa werd kampioen.

Eindstand

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Torneio Rio-São Paulo
Braziliaans competitievoetbal 1952